Jaszczurzyca – potok, lewy dopływ Bobrowieckiego Potoku Orawskiego
  Jaszczurzyca – szczyt w masywie Osobitej w słowackich Tatrach Zachodnich
  Jaszczurzyca – naturalne źródło wody termalnej w Dolinie Bobrowieckiej Orawskiej